Pułki artylerii noszące numer „20”:

Wojska Polskiego:
 20 Pułk Artylerii Polowej 1920-1931 → 20 pal
 20 Pułk Artylerii Lekkiej 1932-1939
 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej 1944-1945
 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej 1967-2001

cesarskiej i królewskiej Armii:
 c. i k. 20 Pułk Armat Polowych

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 20 Pułk Artylerii Polowej w Poznaniu na Sołaczu od 1888